Emilie Kristoffersen (ur. 13 lipca 1991 w Lillehammer) – norweska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Lillehammer SK.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Emilie Kristoffersen pojawiła się 7.03.2009 w Harstad podczas zawodów FIS Race na dystansie 5 km stylem klasycznym, zajmując 58. miejsce. 
W Pucharze Świata zadebiutowała w Oslo na dystansie 30 km stylem dowolnym gdzie nie ukończyła biegu. Nie zdobywając pucharowych punktów.

Jej siostra Marthe również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1991
Ludzie urodzeni w Lillehammer